Hans Kok (politicus), burgemeester van de gemeente Hof van Twente
Hans Kok (kraker), kraker die overleed in een Amsterdamse politiecel
Hans Kok (filmmaker), filmmaker